Бр́онсон () — англомовне ім'я, прізвище та топонім США.

Прізвище 

 Бетті Бронсон — американська кіно- і телеакторка
 Чарлз Бронсон — американський кіноактор
 Чарльз Бронсон — злочинець.

Топонім 

 Бронсон — місто в штаті Айова (США)
 Бронсон — місто в штаті Канзас (США)
 Бронсон — місто в штаті Мічиган (США)
 Бронсон — невключена територія в штаті Техас (США)
 Бронсон — містечко в штаті Флорида (США)
 Бронсон — тауншип у штаті Мічиган (США)
 Бронсон — тауншип у штаті Огайо (США)

Інше 

 «Бронсон» — британський художній фільм 2008 року
 Лейк-Бронсон — місто в штаті Міннесота (США)